Willian Borges da Silva, född 9 augusti 1988 i Ribeirão Pires, mer känd som Willian, är en brasiliansk fotbollsspelare som spelar för Fulham i Premier League.

Karriär
Den 14 augusti 2020 värvades Willian av Arsenal, där han skrev på ett treårskontrakt. Den 30 augusti 2021 kom Willian och Arsenal överens om att bryta kontraktet. Senare samma dag blev Willian klar för en återkomst i Corinthians, där han skrev på ett 2,5-årskontrakt.

Den 1 september 2022 värvades Willian på fri transfer av Fulham.

Statistik

Klubb

Landslag

Källor

Referenser

Brasilianska fotbollsspelare
Brasilianska landslagsspelare i fotboll
Engelska mästare i fotboll
Fotbollsspelare i Sport Club Corinthians Paulista
Spelare i FK Sjachtar Donetsk
Spelare i FK Anzji Machatjkala
Spelare i Chelsea FC
Spelare i Arsenal FC
Spelare i Fulham FC
Spelare i Campeonato Brasileiro Série A
Spelare i Premjer-Liha
Spelare i Premjer-Liga
Spelare i Premier League
Spelare i VM i fotboll 2014
Spelare i Copa América 2015
Spelare i Copa América Centenario
Spelare i VM i fotboll 2018
Spelare i Copa América 2019
Födda 1988
Levande personer
Män
Personer från São Paulo (delstat)
Brasilianska idrottare under 2000-talet